Oroszország
Aginszkoje – település a Bajkálontúli határterületen
Aginszkoje – település a Krasznojarszki határterületen